Диппах (нем. Dippach) — топоним.

 Диппах — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. 
 Диппах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
  — один из районов города Эльтмана.